

Cinema 
 Twisted  – film del 1986 diretto da Adam Holender
 Twisted  – film del 2001 diretto da Greg Petusky e Johnny Wu
 Twisted - Ascolta la canzone del vento  – film del 2003 diretto da Matteo Petrucci
 La tela dell'assassino (Twisted) – film del 2004 diretto da Philip Kaufman

Informatica 
 Twisted  – framework

Letteratura 
 Spirali (Twisted) – antologia di Jeffery Deaver del 2003
 Subito dopo mezzanotte (Twisted) – romanzo di Jonathan Kellerman del 2004

Musica 
 Twisted  – album dei Del Amitri del 1995
 Twisted  – album di Hallucinogen del 1995
 Twisted (Everyday Hurts)  – singolo degli Skunk Anansie del 1996, dall'album Stoosh
 Twisted  – singolo di Brian McFadden del 2008, dall'album Set in Stone
 Twisted – singolo di Eminem del 2015, dall'album Shady XV
 Twisted  – singolo di Mr Probz del 2014

Televisione 
 Torsione spaziale (Twisted) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Voyager
 Twisted  – serie televisiva statunitense del 2013